La Aurora steht für:

 La Aurora (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 La Aurora (Guayas), Parroquia urbana im Kanton Daule, Provinz Guayas, Ecuador
 La Aurora (Málaga), Stadtviertel Málagas in Spanien
 La Aurora (Santiago del Estero), Ort in der argentinischen Provinz Santiago del Estero
 den Flughafen Guatemala-Stadt
 La Aurora (Zigarrenhersteller), dominikanischer Zigarrenhersteller